Plaats in Indonesië
 Tumpok Teungoh (Banda Sakti), een plaats in het bestuurlijke gebied Lhokseumawe in de provincie Atjeh
 Tumpok Teungoh (Julok), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh